Bavorák může být:

obyvatel Bavorska
přezdívka pro automobily značky BMW
bavorák (koktejl) – koktejl kombinující fernet s tonikem
lyžařský vlek a sjezdovka v Kořenově u Harrachova
bavoráci –  české mačkané korálky

filmy
Bavorák (film) – ruský kriminální film z roku 2003
Bavorák 2 – ruský kriminální film z roku 2006
Dva Bavoráci v harému – německý film z roku 1957